Love Kills, Freddie Mercury 1984-ben megjelent szóló kislemeze
Love Kills, Roberto Bellarosa dala, ami részt vett a 2013-as Eurovíziós Dalfesztiválon